Die 14. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: FIFA World Youth Championship UAE 2003) wurde vom 27. November bis zum 19. Dezember 2003 in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen. 24 Mannschaften, darunter der Titelverteidiger Argentinien sowie auch Deutschland, nahmen am Turnier teil. 

Brasilien gewann das Finale gegen Spanien mit 1:0 und konnte sich den vierten WM-Titel sichern und damit bei der Anzahl der Titel wieder zu Rekordweltmeister Argentinien aufschließen. Torschützenkönig wurde mit vier Treffern der US-amerikanische Stürmer Eddie Johnson, den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers erhielt der Stürmer Ismail Matar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Deutschland schied mit nur einem Sieg über die USA als Letzter der Gruppe F bereits nach der Vorrunde aus. Die Nachwuchsteams aus Österreich und der Schweiz konnten sich nicht für die Endrunde der Weltmeisterschaft qualifizieren.

Spielorte 
Die Spiele der Weltmeisterschaft fanden in sieben Stadien in vier verschiedenen Städten statt.

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Uli Stielike

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale. Alle Spiele zur Ortszeit: UTC+4, MEZ+3.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
|| D
 || A
 || F
 || C
 || B
 || E
|}

Finalrunde 
Alle Spiele zur Ortszeit: UTC+4, MEZ+3.

Übersicht

Achtelfinale 

|}
*: Ortszeit (UTC+4, MEZ+3)

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 2003 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2003 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA (PDF; 11,2 MB)

2003
Fußballveranstaltung 2003
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)
Sportveranstaltung in Abu Dhabi
Sportveranstaltung in al-Ain
Sportveranstaltung in Dubai
Sportveranstaltung in Schardscha